Îles Riau, en indonésien , peut désigner :
 les îles Riau, un archipel d'Indonésie ;
 les îles Riau, une province d'Indonésie.

Voir aussi 
 Riau

Homonymie d'îles